Костур:
 Костур — село в Болгарии (община Свиленград);
 Костур — муниципалитет в Испании;
 Костур — село в Македонии (община Крива-Паланка);
 Костур — село в Сербии (община Пирот);
 Костур, Леонтий Феофанович (род. 1947) — художник-автодидакт (керамист, живописец, сценограф);
 болгарское название города Кастория в Эгейской Македонии.